Carhuaz (provincie), een provincie van Peru
Carhuaz (district), een district van Peru